Die 16. Eishockey-Weltmeisterschaft und 27. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 12. bis 20. Februar 1949 in Stockholm (Schweden) statt. Zehn Mannschaften nahmen teil. Das Turnier wurde zunächst in einer Vorrunde mit drei Gruppen ausgetragen; die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten spielten in einer Finalrunde den Weltmeister aus, die Dritt- bzw. Viertplatzierten spielten um die Plätze 7–10.

Zum zweiten Mal Weltmeister und zum neunten Mal Europameister wurde die Tschechoslowakei, die Rekordweltmeister Kanada im direkten Vergleich mit 3:2 besiegte. Es war erst die dritte Niederlage für die Kanadier bei einer Weltmeisterschaft.

Vorrunde

Gruppe A 

+ das Ergebnis ist noch heute Rekord für A-Weltmeisterschaften

Gruppe B

Gruppe C

Platzierungsrunde um die Plätze 7–10 

+ für Norwegen bzw. Finnland gewertet

Finalrunde um die Plätze 1–6

Abschlussplatzierung der Weltmeisterschaft

Meistermannschaften 

Eishockey-Europameister 1949
 Tschechoslowakei

Einzelnachweise 

1949
Europameisterschaft 1949
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1949
Eishockeywettbewerb in Stockholm